Слово Вестерос может означать:

 Вестеро́с — город в Швеции; 
 Ве́стерос — вымышленный континент в серии романов «Песни Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина; 
  — спортивный клуб из Вестероса; включает
 Вестерос — клуб по хоккею с мячом,
 Вестерос — клуб по футболу;
 Вестерос — клуб по хоккею с шайбой из Вестероса. 

См. также:
 Уэстер-Росс — местность в Шотландии.